Gregor Hager, avstrijski hokejist; * 17. april 1981, Celovec, Avstrija.

Hager je kariero začel v podmladku kluba EC KAC. Med drugim je v sezoni 1999/00 igral tudi v moštvu Team Telekom Austria. Od tedaj je Hager 6 sezon prebil v klubu EC KAC, vmes je za dve sezoni (05/06 in 06/07) odšel v Salzburg k moštvu EC Red Bull Salzburg. v sezoni 2007/08 ga je odlikovala predvsem odlična igra ob igri z igralcem manj. V tem elementu igre je namreč dosegel 5 zadetkov in prispeval 2 podaji. V sezonah 1999/00, 2000/01, 2003/04, 2006/07, 2008/09 in 2012/13 je osvojil naslov avstrijskega državnega prvaka.

Hager je bil avstrijski reprezentant. Nastopil na štirih svetovnih mladinskih prvenstvih in svojem edinem članskem prvenstvu leta 2010.

Pregled kariere

|-
| Avstrija
| Svetovno ml. prvenstvo C
| 99
|
| 4
| 1
| 2
| 3
| +4
| 20
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Avstrija
| Svetovno prvenstvo U18 B
| 99
|
| 5
| 4
| 5
| 9
| 
| +2
|
| 
| 
| 
| 
| 
|  
|-
| EC KAC
| Avstrijska liga
| 99/00
|
| 13
| 1
| 0
| 1
| -1
| 0
|
| 
| 
| 
| 
|
| 
|-
| Team Telekom Austria
| Narodna liga
| 99/00
|
| 12
| 3
| 6
| 9
| 
| 59
|
| 
| 
| 
| 
| 
| 
|-
| EC KAC
| Interliga
| 99/00
|
| 21
| 0
| 1
| 1
| +1
| 6
|
|  
| 
| 
| 
| 
| 
|-
| Avstrija
| Svetovno ml. prvenstvo C
| 00
|
| 4
| 2
| 3
| 5
| +7
| 8
|
| 
| 
| 
| 
| 
|
|-
| EC KAC
| Avstrijska liga
| 00/01
|
| 36
| 8
| 18
| 26
| +28
| 40
|
| 
| 
| 
| 
| 
| 
|-
| Avstrija
| Svetovno ml. prvenstvo D1
| 01
|
| 5
| 1
| 2
| 3
| +1
| 8
|
| 
|  
|  
|  
|  
| 
|-
| EC KAC
| Avstrijska liga
| 01/02
|
| 31
| 6
| 10
| 16
| -1
| 47
|
| 6
| 3
| 0
| 3
| -2
| 2
|-
| EC KAC
| Avstrijska liga
| 02/03
|
| 42
| 16
| 8 
| 24
| +9
| 120
| 
| 
| 
| 
| 
| 
|
|-
| EC KAC
| Avstrijska liga
| 03/04
|
| 33
| 7
| 8 
| 15
| +8
| 30
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
|-
| EC KAC
| Avstrijska liga
| 04/05
|
| 48
| 8
| 11 
| 19
| +11
| 50
| 
| 12
| 1
| 2
| 3
| +4
| 8
|-
| EC Red Bull Salzburg
| Avstrijska liga
| 05/06
|
| 43
| 5
| 8 
| 13
| +3
| 34
| 
| 11
| 0
| 0
| 0
| 0
| 6
|-
| EC Red Bull Salzburg
| Avstrijska liga
| 06/07
|
| 54
| 2
| 7 
| 9
| +1
| 52
| 
| 8 
| 1
| 0
| 1
| +1
| 4
|-
| EC KAC
| Avstrijska liga
| 07/08
|
| 46
| 12
| 14 
| 26
| +15
| 42
| 
| 3 
| 0 
| 1 
| 1 
| -1 
| 6
|-
| EC KAC
| Avstrijska liga
| 08/09
|
| 35
| 11
| 15
| 26
| +8
| 54
| 
| 16
| 7
| 4
| 11
| +2
| 63
|-
| Avstrija
| Olimpijske kvalifikacije
| 09
|
| 3
| 0
| 0
| 0
| -1
| 2
|
|
|
|
|
|
|
|-
| EC KAC
| Avstrijska liga
| 09/10
|
| 53
| 23
| 21
| 44
| -8
| 88
| 
| 7
| 2
| 1
| 3
| -1
| 10
|-
| Avstrija
| Svetovno prvenstvo D1
| 10
|
| 3
| 1
| 1
| 2
| +3
| 4
|
|
|
|
|
|
|
|-
| EC KAC
| Avstrijska liga
| 10/11
|
| 45
| 10
| 12
| 22
| +4
| 90
| 
| 17
| 6
| 8
| 14
| -7
| 24
|-
| EC KAC
| Avstrijska liga
| 11/12
|
| 38
| 14
| 15
| 29
| +3
| 32
| 
| 10
| 0
| 3
| 3
| -5
| 43
|-
| EC KAC
| Avstrijska liga
| 12/13
|
| 4
| 0
| 0
| 0
| -3
| 8
| 
| 
| 
| 
| 
| 
|
|-
| bgcolor="#7FFF00" |Skupaj
| bgcolor="#7FFF00" |
| bgcolor="#7FFF00" |
| bgcolor="#7FFF00" |
| bgcolor="#7FFF00" |578
| bgcolor="#7FFF00" |135
| bgcolor="#7FFF00" |167
| bgcolor="#7FFF00" |302
| bgcolor="#7FFF00" |+92
| bgcolor="#7FFF00" |796
| bgcolor="#7FFF00" |
| bgcolor="#7FFF00" |92
| bgcolor="#7FFF00" |20
| bgcolor="#7FFF00" |19
| bgcolor="#7FFF00" |39
| bgcolor="#7FFF00" |-9
| bgcolor="#7FFF00" |166
|}

Zunanje povezave

Živeči ljudje
Avstrijski hokejisti
Avstrijski hokejski reprezentanti
Hokejisti EC KAC
Hokejisti Team Telekom Austria
Hokejisti EC Red Bull Salzburg
Celovški športniki